Frenke steht für:
 Frenke (Adelsgeschlecht), erloschenes niedersächsisches Adelsgeschlecht

Frenke ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Frenke (Emmerthal), Ortsteil von Emmerthal, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Frenke (Fluss), linker Zufluss der Ergolz in Liestal, Bezirk Liestal, Kanton Basel-Landschaftmit seinen zwei Oberläufen bis Bubendorf, Bezirk Liestal:
 Hintere Frenke, linker Nebenstrang-Oberlauf
 Vordere Frenke, rechter Hauptstrang-Oberlauf

Frenke ist ein Familienname:
 Eugene Frenke (1895–1984), Filmregisseur ukrainischer Herkunft